Valle de Bonao está ubicado en el municipio de Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, en el Cibao central de la República Dominicana.

Datos básicos 
Posee una superficie de 128 km 2. Está encerrado entre la Cordillera Central y la Sierra de Yamasá, y está formado por los aluviones del río Yuna y sus afluentes.

La producción Agrícola de este es un 80% arroz y el resto dividido en cacao y café.

Bonao